

Communes françaises 
 Cambon, dans le département du Tarn (Occitanie)
 Cambon-lès-Lavaur, dans le département du Tarn (Occitanie)
 Cambon-et-Salvergues, dans l'Hérault (Occitanie)

Nom de famille 
 Armand Cambon (1819-1885), artiste-peintre français, premier directeur du musée Ingres
 Cédric Cambon (né en 1986), footballeur français
 Charles-Antoine Cambon (1802-1875), artiste-peintre et décorateur français
 Charles Cambon (1892-1965), artiste lyrique français
 Christian Cambon (né en 1948), homme politique français, sénateur UMP
 Jean-Michel Cambon (1952-2020), instituteur, grimpeur et alpiniste français
 Jules Cambon (1845-1935), diplomate français, frère de Paul (1843-1924)
 Olivier Cambon (mort en 1938), compositeur français
 Paul Cambon (1843-1924), diplomate français, signataire pour la France des accords Sykes-Picot, frère de Jules (1845-1935)
 Pierre-Joseph Cambon (1756-1820), député à la Convention nationale (1792-1795)
 René Cambon (1919-1989), écrivain français, auteur de roman d'espionnage
 Victor Cambon (1852-1927), ingénieur et journaliste français

Autres 
 La rue Cambon dans le  de Paris, nommée d'après Pierre-Joseph Cambon
 Le palais Cambon, dans la rue homonyme, siège de la Cour des comptes de l'État français depuis 1912
 Le Cambon-du-Temple, ancienne commanderie et paroisse de la commune du Fraysse, département du Tarn

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités